Pojem Narrenturm má více významů:
 Narrenturm, fantasy román polského spisovatele Andrzeje Sapkowského
 Narrenturm (psychiatrická léčebna), bývalá psychiatrická léčebna ve Vídni
 Narrenturm (nemocnice), světově první nemocnice. Nachází se ve Vídni.